O Tempo pode se referir a:

 O Tempo (álbum de Oficina G3)
 O Tempo (álbum de Ariely Bonatti)
 O Tempo (jornal), circula em Minas Gerais
 "O Tempo" (Móveis Coloniais de Acaju), single da banda brasiliense
 O Tempo (Rio Grande), jornal extinto

Ligações externas 

Desambiguação